Надир Дзортеа (; ) — итальянский футболист, правый защитник клуба «Аталанта».

Клубная карьера

«Аталанта» 

Дзортеа играл за команду «Аталанта» до 19 лет в сезонах 2017/18 и 2018/19, а в 2019 году был переведён в основную команду.

Аренда в «Кремонезе» 

30 июля 2019 года на правах двухлетней аренды перешёл в «Кремонезе» из Серии B. Дебютировал 24 августа в матче лиги против «Венеции», заменив в дополнительное время Микеля Кастаньетти.

Аренда в «Салернитане» 

19 июля 2021 года на правах двухлетней аренды присоединился к «Салернитане» из Серии A. Дебют состоялся 22 августа, сыграв 15 минут, в матче элитного дивизиона против «Сампдории»

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Кремонезе»
Игроки ФК «Салернитана»